Pennington – parrocchia civile di South Lakeland, Cumbria
Pennington – paese della parrocchia civile di Lymington and Pennington, Hampshire

Pennington – città della Contea di Choctaw, Alabama
Pennington – città della Contea di Mercer, New Jersey

Pennington – città della Municipalità locale di uMdoni, KwaZulu-Natal

Persone
Ann Pennington – ballerina e attrice statunitense
Chad Pennington – ex giocatore di football americano statunitense
Havoc Pennington – informatico statunitense
Jesse Pennington – calciatore inglese
Marla Pennington – attrice statunitense
Mary Engle Pennington – biochimica e batteriologa statunitense 
Raquel Pennington – lottatrice di arti marziali miste statunitense
Ty Pennington – conduttore televisivo, modello, filantropo, carpentiere e manovale statunitense